Терешино — название населённых пунктов в России:

 Терешино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Терешино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.